Dit is een lijst van planetoïden 103401-103500 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 103401 - || 2000 AW130 || 6 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103402 - || 2000 AA132 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103403 - || 2000 AG132 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103404 - || 2000 AJ134 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103405 - || 2000 AM134 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103406 - || 2000 AX135 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103407 - || 2000 AC136 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103408 - || 2000 AK140 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103409 - || 2000 AP140 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103410 - || 2000 AR140 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103411 - || 2000 AR141 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103412 - || 2000 AS142 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103413 - || 2000 AL143 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103414 - || 2000 AX144 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103415 - || 2000 AF146 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103416 - || 2000 AM148 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103417 - || 2000 AL150 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103418 - || 2000 AM150 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103419 - || 2000 AS150 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103420 - || 2000 AX150 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (103421) Laurmatt || 2000 AD151 || 6 januari 2000 || San Marcello || L. Tesi, G. Forti
|-
| (103422) Laurisirén || 2000 AG153 || 9 januari 2000 || Nyrolä || Nyrolä
|-
| 103423 - || 2000 AM153 || 11 januari 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 103424 - || 2000 AY155 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103425 - || 2000 AX157 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103426 - || 2000 AC158 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103427 - || 2000 AJ158 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103428 - || 2000 AN158 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103429 - || 2000 AJ159 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103430 - || 2000 AT159 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103431 - || 2000 AY159 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103432 - || 2000 AX160 || 3 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103433 - || 2000 AY165 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103434 - || 2000 AQ171 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103435 - || 2000 AO176 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103436 - || 2000 AE179 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103437 - || 2000 AJ181 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103438 - || 2000 AT182 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103439 - || 2000 AK184 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103440 - || 2000 AC187 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103441 - || 2000 AN187 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103442 - || 2000 AO187 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103443 - || 2000 AP188 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103444 - || 2000 AD189 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103445 - || 2000 AJ190 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103446 - || 2000 AS190 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103447 - || 2000 AD191 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103448 - || 2000 AL192 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103449 - || 2000 AM192 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103450 - || 2000 AJ193 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103451 - || 2000 AM193 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103452 - || 2000 AY193 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103453 - || 2000 AU194 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103454 - || 2000 AE196 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103455 - || 2000 AJ196 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103456 - || 2000 AN196 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103457 - || 2000 AO196 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103458 - || 2000 AA199 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103459 - || 2000 AB201 || 9 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (103460) Dieterherrmann || 2000 AC204 || 11 januari 2000 || Drebach || J. Kandler, G. Lehmann
|-
| 103461 - || 2000 AX205 || 14 januari 2000 || Farpoint || Farpoint
|-
| 103462 - || 2000 AQ206 || 3 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103463 - || 2000 AF207 || 3 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103464 - || 2000 AG207 || 3 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103465 - || 2000 AB208 || 4 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103466 - || 2000 AC209 || 4 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103467 - || 2000 AD209 || 4 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103468 - || 2000 AX209 || 5 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103469 - || 2000 AK211 || 5 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103470 - || 2000 AA212 || 5 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103471 - || 2000 AF212 || 5 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103472 - || 2000 AM212 || 5 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103473 - || 2000 AU212 || 6 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103474 - || 2000 AN213 || 6 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103475 - || 2000 AY214 || 7 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103476 - || 2000 AH215 || 7 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103477 - || 2000 AA219 || 8 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103478 - || 2000 AD219 || 8 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103479 - || 2000 AE223 || 9 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103480 - || 2000 AS223 || 9 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103481 - || 2000 AP224 || 11 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103482 - || 2000 AB227 || 10 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103483 - || 2000 AJ227 || 10 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103484 - || 2000 AR227 || 10 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103485 - || 2000 AR231 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103486 - || 2000 AV231 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103487 - || 2000 AC232 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103488 - || 2000 AK232 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103489 - || 2000 AO232 || 4 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103490 - || 2000 AA235 || 5 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103491 - || 2000 AG236 || 5 januari 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 103492 - || 2000 AK236 || 5 januari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 103493 - || 2000 AN237 || 5 januari 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 103494 - || 2000 AB239 || 6 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103495 - || 2000 AJ239 || 6 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103496 - || 2000 AR239 || 6 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103497 - || 2000 AX240 || 7 januari 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 103498 - || 2000 AW243 || 7 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103499 - || 2000 AO244 || 8 januari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 103500 - || 2000 AE245 || 9 januari 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten